Desa Petung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Petung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,48, long 110,34), 
 Desa Petung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,75, long 111,08), 
 Desa Petung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,11, long 110,13), 
 Petung (administrativ by i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Desa Petung (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Petung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,85, long 113,74), 
 Desa Petung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,93, long 113,80), 
 Desa Petung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -6,98, long 112,48), 

Robotskapade Indonesienförgreningar